Giovanni Bernardino Nanino – compositore italiano, fratello minore di Giovanni Maria
 Giovanni Maria Nanino – compositore e cantore italiano, fratello maggiore di Giovanni Bernardino